

Code 
URY est un code, qui signifie :
 Uruguay,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

Toponyme 

 Ury, une commune française située dans le département de Seine-et-Marne.

Nom de famille 

 Else Ury (1877-1943), écrivaine allemande.

Voir aussi 
 
 

Code